Die Egyptian Premier League 1983/84 war die 28. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum fünften Mal al Zamalek SC. El-Plastic und Al Koroum stiegen ab. Neu in der Liga waren Tersana SC und El-Plastic.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1983/84